Цифровая грамотность — способность находить, оценивать и чётко передавать информацию с помощью набора текста и других средств массовой информации на различных цифровых платформах. Она оценивается по грамматике, композиции, навыкам набора текста и способности создавать текст, изображения, аудио и дизайн с использованием технологий. Американская библиотечная ассоциация (ALA) определяет цифровую грамотность как «способность использовать информационные и коммуникационные технологии для поиска, оценки, создания и передачи информации, требующей как когнитивных, так и технических навыков».

Изначально цифровая грамотность была связана с автономными компьютерами, но появление Интернета и использование социальных сетей привело к её тесной связи с мобильными устройствами. Подобно другим расширяющимся определениям грамотности, которые признают культурные и исторические способы придания значения, цифровая грамотность не заменяет традиционные формы грамотности, а дополняет их. Цифровую грамотность следует рассматривать как часть пути к знаниям.

Цифровая грамотность основана на расширяющейся роли исследования гуманитарных наук в области письменной грамотности так же как на концепции зрительной грамотности, компьютерной грамотности, и информационной грамотности.

В целом цифровая грамотность разделяет многие определяющие принципы с другими областями, в которых перед грамотностью используются модификаторы для определения способов существования и предметных знаний или компетенций. Термин стал популярным в сфере образования и высшего образования и используется как в международных, так и в национальных стандартах.

История

Цифровая грамотность 
Цифровая грамотность часто обсуждается в контексте медиаграмотности, предшествующей ей. Обучение медиаграмотности началось в Соединенном Королевстве и США в результате военной пропаганды в 1930-х годах и роста рекламы в 1960-х годах соответственно. Манипулятивные сообщения и рост различных форм СМИ также обеспокоили педагогов. Педагоги начали продвигать обучение медиаграмотности, чтобы научить людей судить и оценивать сообщения СМИ, которые они получают. Способность критиковать цифровой и медийный контент позволяет людям выявлять предубеждения и независимо оценивать сообщения.

Чтобы люди могли независимо оценивать цифровые и медиа-сообщения, они должны продемонстрировать цифровую и медийную грамотность. Рене Хоббс разработала список навыков, демонстрирующих компетентность в области цифровой и медиаграмотности. Цифровая и медиаграмотность включает способность изучать и понимать смысл сообщений, оценивать достоверность и качество цифровой работы. Человек, владеющий цифровыми технологиями, становится социально ответственным членом своего сообщества, распространяя информацию и помогая другим находить цифровые решения дома, на работе или на национальной платформе. Цифровая грамотность относится не только к чтению и письму на цифровом устройстве. Это также включает в себя знания о создании других средств массовой информации, таких как запись и загрузка видео.

Академические и педагогические концепции 
В академических кругах цифровая грамотность является частью компьютерной предметной области наряду с информатикой и информационными технологиями.

Учитывая множество различных последствий, которые цифровая грамотность имеет для студентов и преподавателей, педагогика отреагировала, выделив четыре конкретные модели взаимодействия с цифровыми носителями. Эти четыре модели включают участие в тексте, взлом кода, анализ текста и использование текста. Эти методы дают учащимся (и другим учащимся) возможность полностью взаимодействовать со средствами массовой информации, но также улучшают способ, которым человек может связать цифровой текст со своим жизненным опытом.

Навыки 21 века 
Цифровая грамотность требует определенных навыков, которые носят междисциплинарный характер. Warschauer and Matuchniak (2010) перечисляют три набора навыков, или навыков 21 века, которыми люди должны овладеть, чтобы стать цифровыми грамотными: информация, СМИ и технологии; навыки обучения и новаторства; и жизненные и карьерные навыки. Авирам и др. утверждают, что для того, чтобы быть компетентным в жизненных и карьерных навыках, также необходимо уметь проявлять гибкость и адаптируемость, инициативу и самостоятельность, социальные и межкультурные навыки, продуктивность и ответственность, лидерство и ответственность. Цифровая грамотность складывается из разных грамотностей, поэтому нет необходимости искать сходства и различия. Некоторые из этих навыков — это медиаграмотность и информационная грамотность.

Авирам и Эшет-Алкалай утверждают, что существует пять типов грамотности, которые охватываются общим термином — цифровой грамотностью.

 Фотовизуальная грамотность: способность читать и выводить информацию из наглядных материалов.
 Воспроизводственная грамотность: способность использовать цифровые технологии для создания нового произведения или объединять существующие части работы, чтобы сделать ее своей собственной.
 Разветвленная грамотность: умение успешно ориентироваться в нелинейной среде цифрового пространства.
 Информационная грамотность: способность искать, находить, оценивать и критически оценивать информацию, найденную в Интернете и на полках в библиотеках.
 Социально-эмоциональная грамотность: социальные и эмоциональные аспекты присутствия в сети, будь то общение, сотрудничество или просто потребление контента.

В обществе 
Цифровая грамотность необходима для правильного использования различных цифровых платформ. Грамотность в услугах социальных сетей и на сайтах Web 2.0 помогает людям оставаться на связи с другими, передавать своевременную информацию и даже покупать и продавать товары и услуги. Цифровая грамотность также может предотвратить использование людьми преимуществ в Интернете, поскольку манипуляции с фотографиями, мошенничество с электронной почтой и фишинг часто могут обмануть неграмотных в цифровой форме, стоить жертвам денег и сделать их уязвимыми для кражи личных данных. Однако те, кто использует технологии и Интернет для совершения этих манипуляций и мошеннических действий, обладают способностями цифровой грамотности, чтобы обмануть жертв, понимая технические тенденции и закономерности; становится важным быть цифровым грамотным, чтобы всегда думать на шаг вперед при использовании цифрового мира.

Появление социальных сетей дало людям возможность общаться и общаться друг с другом новыми и разными способами. Такие веб-сайты, как Facebook и Twitter, а также личные веб-сайты и блоги позволили создать новый тип журналистики, который является субъективным, личным и «представляет собой глобальный диалог, связанный через сообщество читателей». Эти онлайн-сообщества способствуют групповому взаимодействию среди людей, владеющих цифровыми технологиями. Социальные сети также помогают пользователям установить цифровую идентичность или «символическое цифровое представление атрибутов идентичности». Без цифровой грамотности или помощи кого-то, кто владеет цифровыми технологиями, невозможно обладать личной цифровой идентификацией (это тесно связано с веб-грамотностью).

Исследования показали, что различия в уровне цифровой грамотности зависят в основном от возраста и уровня образования, в то время как влияние пола снижается. Цифровая грамотность среди молодежи очень высока в своем оперативном измерении. Молодые люди быстро перемещаются по гипертексту и знакомы с различными видами онлайн-ресурсов. Однако навыки критической оценки контента [для кого?], найденного в интернете, демонстрируют дефицит. С ростом количества цифровых подключений среди молодежи обеспокоенность цифровой безопасностью как никогда высока. В исследовании, проведенном в Польше по заказу Министерства национальных знаний, измерялась цифровая грамотность родителей в отношении цифровой и сетевой безопасности. Оно продемонстрировало, что родители часто переоценивают свой уровень знаний, но явно влияют на отношение и поведение своих детей к цифровому миру. Оно предполагает, что с помощью надлежащих программ обучения родители должны знать, как обучать своих детей мерам безопасности, необходимым для навигации в цифровом пространстве.

Цифровой разрыв 

Цифровым разрывом называют неравенство между людьми — например, живущими в развитых и развивающихся странах — в отношении доступа и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), особенно компьютерного оборудования, программного обеспечения и интернета. Люди в обществе, которым не хватает экономических ресурсов для создания инфраструктуры ИКТ, не обладают адекватной цифровой грамотностью, что означает, что их цифровые навыки ограничены. Этот разрыв можно объяснить теорией социальной стратификации Макса Вебера, которая фокусируется на доступе к производству, а не на владении капиталом. Первый становится доступом к ИКТ, так что человек может осуществлять взаимодействие и производить информацию или создавать продукт, и что без этого он или она не может участвовать в процессах обучения, сотрудничества и производства. Цифровая грамотность и доступ к цифровым технологиям становятся все более важными конкурентными преимуществами для людей, осмысленно пользующихся интернетом. В статье Джен Шради под названием «Большой классовый клин и скрытые издержки интернета» она обсуждает, как социальный класс может повлиять на цифровую грамотность. Это создает цифровой разрыв.

Исследование, опубликованное в 2012 году, показало, что цифрового разрыва, определяемого доступом к информационным технологиям, не существует среди молодежи в Соединенных Штатах. Молодые люди сообщают о том, что их подключили к интернету, 94-98 %. Однако остается разрыв в гражданских возможностях, когда молодые люди из более бедных семей и те, кто посещает школы с более низким социально-экономическим статусом, с меньшей вероятностью будут иметь возможности применить свою цифровую грамотность. Цифровой разрыв также определяется как подчеркивание различия между «имущими» и «неимущими», и все данные представлены отдельно по категориям сельских, городских и центральных городов. Кроме того, существующие исследования цифрового разрыва показывают существование личного категориального неравенства между молодыми и пожилыми людьми. Интерпретация также определяет цифровой разрыв между технологиями, к которым имеет доступ молодежь вне школы и в классе.

Разрыв в участии 
Теоретик СМИ Генри Дженкинс придумал термин «разрыв в участии» и отделил разрыв в уровне участия от «цифрового разрыва». По словам Дженкинса, в таких странах, как Америка, где почти каждый имеет доступ к интернету, концепция цифрового разрыва не дает достаточного понимания. Таким образом, Дженкинс использует термин «разрыв в участии», чтобы разработать более детальное представление о доступе к интернету. Вместо того, чтобы ссылаться на «имущие» и «неимущие», когда речь идет о цифровых технологиях, Дженкинс предлагает, чтобы разрыв в участии относился к людям, которые имеют устойчивый доступ к цифровым технологиям и компетентность в них благодаря конвергенции медиа. Дженкинс утверждает, что студенты изучают различные наборы технологических навыков, если у них есть доступ к интернету только в библиотеке или школе. В частности, Дженкинс отмечает, что учащиеся, имеющие доступ к интернету дома, имеют больше возможностей для развития своих навыков и имеют меньше ограничений, таких как ограничения по времени работы компьютера и фильтры веб-сайтов, обычно используемые в библиотеках. Разрыв в участии ориентирован на миллениалов. По состоянию на 2008 год, когда было создано это исследование, они были самым старым поколением, родившимся в век технологий. С 2008 года в классную комнату было интегрировано больше технологий. Проблема с цифровой грамотностью заключается в том, что учащиеся имеют доступ к Интернету дома, который эквивалентен тому, с чем они взаимодействуют в классе. Некоторые учащиеся имеют доступ только в школе и в библиотеке. Им не хватает цифрового опыта или того же качества. Это создает разрыв в участии, а также неспособность понять цифровую грамотность.

Цифровые права 

Цифровые права — это права человека, которые позволяют им свободно выражать свое мнение и выражать свое мнение в сети, и их корни уходят в теоретические и практические права человека. Он охватывает права человека на неприкосновенность частной жизни при использовании интернета и, по сути, отвечает за то, как человек использует различные технологии, а также за то, как контент распространяется и опосредуется. Государственные чиновники и политики используют цифровые права в качестве плацдарма для принятия и разработки политики и законов, чтобы получить права в интернете так же, как мы получаем права в реальной жизни. Частные организации, владеющие собственной онлайн-инфраструктурой, также получают права на свою собственность. В современном мире большинство, если не все материалы переведены в онлайн-среду, и государственная политика оказала большое влияние на поддержку этого движения. Выходя за рамки традиционных академических кругов, этические права, такие как авторское право, гражданство и общение, можно отнести к цифровой грамотности, потому что в настоящее время инструменты и материалы можно легко копировать, заимствовать, украсть и перепрофилировать, поскольку грамотность является совместной и интерактивной, особенно в сетевом мире.

Цифровое гражданство 
Цифровое гражданство означает «право на участие в жизни общества в сети». Это связано с понятием государственного гражданства, которое определяется страной или регионом, в котором человек родился, а также с идеей быть «послушным гражданином», который участвует в избирательном процессе и в Интернете через средства массовой информации. Грамотный цифровой гражданин обладает навыками чтения, письма и взаимодействия с онлайн-сообществами через экраны и ориентирован на социальную справедливость. Это лучше всего описывается в статье «Цифровое гражданство во время глобальной пандемии: выход за рамки цифровой грамотности», «Критическая цифровая гражданская грамотность, как и в случае с демократическим гражданством в целом, требует перехода от изучения гражданства к участию и участию в жизни демократических сообществ. лицом к лицу, онлайн и во всех промежутках между ними». Благодаря различным цифровым навыкам и грамотности человек может эффективно решать социальные проблемы, которые могут возникнуть через социальные платформы. Кроме того, цифровое гражданство имеет три онлайн-измерения: более высокая заработная плата, демократическое участие и лучшие возможности общения, которые возникают благодаря приобретенным цифровым навыкам. Цифровое гражданство также относится к осведомленности в интернете и способности быть безопасными и ответственными в интернете. Эта идея возникла из-за появления в последнее десятилетие социальных сетей, которые улучшили глобальную связь и ускорили взаимодействие. Однако вместе с этим явлением также стали появляться фальшивые новости, разжигание ненависти, киберзапугивание, розыгрыши и так далее. Следовательно, это создало взаимозависимую связь между цифровой грамотностью и цифровым гражданством.

Цифровые аборигены и цифровые иммигранты 

Марк Пренски изобрел и популяризировал термины «цифровые аборигены» и «цифровые иммигранты», чтобы описать, соответственно, человека, рожденного в цифровую эпоху, и человека, приобретающего соответствующие навыки в более позднем возрасте. Цифровой иммигрант — это человек, который в более позднем возрасте осваивает технологии. Эти две группы людей по-разному взаимодействуют с технологиями с рождения, разница поколений. Это напрямую связано с их индивидуальными уникальными отношениями с цифровой грамотностью. Цифровые аборигены привели к созданию повсеместных информационных систем (UIS). Эти системы включают мобильные телефоны, портативные компьютеры и персональные цифровые помощники. Они также распространились на автомобили и здания (умные автомобили и умные дома), создав новый уникальный технологический опыт.

Карр утверждает, что цифровые иммигранты, хотя и приспосабливаются к той же технологии, что и местные жители, обладают своего рода акцентом, который не позволяет им общаться так, как это делают местные жители. Фактически, исследования показывают, что из-за гибкости мозга технологии изменили способ чтения, восприятия и обработки информации сегодняшними учащимися. Марк Пренски считает, что это проблема, потому что у сегодняшних студентов есть словарный запас, а преподаватели набора навыков (которые на момент написания его статьи были бы цифровыми иммигрантами) могут не полностью понимать.

Статистика и популярные изображения пожилых людей изображают их как цифровых иммигрантов. Например, Канада в 2010 году обнаружила, что 29 % ее граждан в возрасте 75 лет и старше и 60 % ее граждан в возрасте от 65 до 74 лет просматривали интернет за последний месяц. И наоборот, активность в интернете достигла почти 100 % среди граждан в возрасте от 15 до 24 лет.

Применение цифровой грамотности

В образовании 
Школы постоянно обновляют свои учебные программы, чтобы идти в ногу с ускоряющимся технологическим развитием. [сомнительно — обсудить] Это часто включает компьютеры в классе, использование образовательного программного обеспечения для преподавания учебных программ, а также материалы курса, доступные студентам в интернете. Студентов часто обучают грамоте, например, как проверять достоверные источники в интернете, цитировать веб-сайты и предотвращать плагиат. Google и Википедия часто используются студентами «для исследования повседневной жизни» и являются всего лишь двумя общими инструментами, облегчающими современное образование. Цифровые технологии повлияли на то, как преподается материал в классе. С ростом использования технологий за последнее десятилетие преподаватели меняют традиционные формы обучения, чтобы включить в курс материалы по концепциям, связанным с цифровой грамотностью. Педагоги также обращаются к платформам социальных сетей, чтобы общаться и делиться идеями друг с другом. Социальные сети и социальные сети стали важной частью информационного ландшафта. Многие студенты используют социальные сети, чтобы делиться своими интересами, что, как было показано, помогает повысить их уровень взаимодействия с педагогами. Исследование 268 восьмиклассников из двух московских школ показало, что сочетание использования социальных сетей и занятий под руководством учителей повысило успеваемость учащихся. Студентам было предложено искать и развивать свои навыки общения в социальных сетях для решения образовательных задач и повышения познавательной способности. Скорость доступа и огромное количество данных, полученных из этих сетей, сделали социальные сети бесценным когнитивным инструментом. Новые стандарты были введены в действие по мере того, как цифровые технологии расширили классы, и многие классы спроектированы так, чтобы использовать интеллектуальные доски и системы реагирования аудитории вместо традиционных классных досок или белых досок. [необходима цитата] «Развитие цифровых компетенций учителя (TDC) должно начинаться с начальной подготовки учителей и продолжаться в течение следующих лет практики. Все это с целью использования цифровых технологий (DT) для улучшения преподавания и профессионального развития». Новые модели обучения разрабатываются с учетом цифровой грамотности. Некоторые страны основывали свои модели с упором на поиск новых цифровых дидактических методов для внедрения по мере того, как они обнаруживают больше возможностей и тенденций в опросах, проводимых с педагогами и преподавателями колледжей. Было обнаружено, что учителя высших учебных заведений считают цифровую грамотность и цифровую компетенцию более важными, чем когда-либо, при продвижении общества к цифровому. Кроме того, эти новые модели обучения в классе помогли продвинуть глобальную связь и позволили учащимся стать глобально мыслящими гражданами. Согласно исследованию Стейси Делакруз «Построение мостов цифровой грамотности, соединяющих культуры и продвижение глобального гражданства в начальных школах посредством школьных виртуальных полевых поездок», «Виртуальные полевые поездки» (VFT) — новая форма мультимедийной презентации, которая с годами приобрела популярность, поскольку они предлагают «возможность для студентов посетить другие места, поговорить с экспертами и принять участие в интерактивных учебных мероприятиях, не выходя из класса». Они также использовались в качестве средства поддержки межкультурного сотрудничества между школами, которое включает: «улучшение языковых навыков, более активное участие в классе, более глубокое понимание проблем с разных точек зрения и повышенная чувствительность к межкультурным различиям». Это также позволяет учащимся создавать собственный цифровой контент — основной стандарт Международного общества технологий в образовании (ISTE).

Вирус КОВИД-19, начавшийся в конце 2019 года, распространился по нескольким странам в течение нескольких месяцев, что вынудило Всемирную организацию здравоохранения объявить международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и пандемию. Вспышка подтолкнула образование к более цифровому и онлайн-опыту, когда учителям пришлось адаптироваться к новым уровням цифровых компетенций в области программного обеспечения для продолжения системы образования, поскольку академические учреждения прекратили всякую личную деятельность, и для улучшения коммуникации используются различные платформы онлайн-встреч (например: Skype, Zoom, Cisco Webex, Google Hangouts, Microsoft Teams, BlueJeans и Slack). Два основных формата онлайн-обучения: асинхронный позволяет учащимся иметь больше пространства для совместной работы и наращивать вовлеченность. Синхронное обучение в основном лучше использует формат видео в реальном времени. По оценкам, 84 % студентов во всем мире пострадали от этого внезапного закрытия из-за пандемии. Из-за этого внезапного перехода наблюдалось явное неравенство в готовности учащихся и школ к цифровому образованию, во многом из-за разрыва в цифровых навыках и грамотности, с которым сталкиваются как учащиеся, так и преподаватели. Переход к онлайн-обучению также вызвал некоторые опасения относительно эффективности обучения, подверженности киберрискам и отсутствия социализации, вызвав необходимость внести изменения в то, как учащиеся могут приобретать столь необходимые цифровые навыки и развивать цифровую грамотность. В ответ Институт DQ (Цифровой Интеллект) разработал общую основу для повышения цифровой грамотности, цифровых навыков и готовности к цифровым технологиям. Внимание и фокус были обращены на развитие цифровой грамотности в высшем образовании. Интересный факт, обнаруженный в процессе цифрового обучения, заключается в том, что те, кто родились как поколение Z (родившиеся между 1996 и 2000 годами), обладают «естественными навыками для обучающихся в цифровом формате». Эти молодые люди, как правило, более восприимчивы к цифровому обучению.

Исследование, проведенное в Испании, измерило цифровые знания 4883 учителей всех уровней образования за последние школьные годы и показало, что их цифровые навыки требуют дальнейшего развития, чтобы продвигать новые модели обучения в цифровую эпоху. Были предложены учебные программы в пользу совместной структуры INTEF (испанская аббревиатура для Национального института образовательных технологий и подготовки учителей) в качестве справочного материала. Опросы, проведенные в Испании, Италии и Эквадоре, с вопросами, касающимися онлайн-обучения местных студентов, показали, что 86,16 % студентов в Италии заявили, что чувствуют себя менее приспособленными, за ними следуют 68,8 % в Италии и 17,39 % в Эквадоре.

В Европе Цифровая Компетентность Преподавателей (DigCompEdu) разработала основу для решения и содействия развитию цифровой грамотности. Она разделена на шесть разделов (профессиональное участие, ресурсы цифровых источников, преподавание и обучение, оценка, расширение прав и возможностей учащихся и содействие развитию цифровых компетенций учащихся). Кроме того, Европейская комиссия также разработала План действий в области цифрового образования (2021—2027), в котором основное внимание уделяется использованию опыта пандемии КОВИД-19 в качестве учебной точки, когда технологии широко используются в образовании, и возможности адаптации системы, используемые для обучения и подготовки к цифровой эпохе. Структура разделена на два основных стратегических приоритета: содействие развитию высокоэффективной экосистемы цифрового образования и повышение цифровых навыков и компетенций для цифровой трансформации.

Цифровые компетенции 
В 2013 году Open Universiteit Nederland выпустил статью, в которой определены двенадцать областей цифровых компетенций. Эти области основаны на знаниях и навыках, которые люди должны приобрести, чтобы быть грамотными.

 A. Общие знания и функциональные навыки. Знание основы цифровых устройств и использование их в элементарных целях.
 B. Использование в повседневной жизни. Возможность интегрировать цифровые технологии в повседневную жизнь.
 C. Специализированная и продвинутая компетенция для работы и творческого самовыражения. Возможность использовать ИКТ для выражения своего творчества и повышения своей профессиональной деятельности.
 D. Связь и сотрудничество, опосредованные технологиями. Возможность эффективно подключаться, обмениваться информацией, общаться и сотрудничать с другими в цифровой среде.
 E. Обработка и управление информацией. Использование технологий для улучшения вашей способности собирать, анализировать и оценивать актуальность и цель цифровой информации.
 F. Конфиденциальность и безопасность. Возможность защитить вашу конфиденциальность и принять соответствующие меры безопасности.
 G. Правовые и этические аспекты. Правильное и социально ответственное поведение в цифровой среде и знание правовых и этических аспектов использования ИКТ.
 H. Уравновешенное отношение к технологиям. Демонстрация информированного, непредвзятого и сбалансированного отношения к информационному обществу и использованию цифровых технологий.
 I. Понимание и осознание роли ИКТ в обществе. Понимание более широкого контекста использования и развития ИКТ.
 J. Изучение цифровых технологий и с их помощью. Изучение новых технологий и их интеграция.
 K. Обоснованные решения по соответствующим цифровым технологиям. Знание самых актуальных или распространенных технологий.
 L. Безупречное использование, демонстрирующее самоэффективность. Уверенно и творчески применяя цифровые технологии для повышения личной и профессиональной эффективности и результативности.
Упомянутые компетенции основаны друг на друге. Компетенции A, B и C — это базовые знания и навыки, которые необходимы человеку, чтобы быть полностью цифровым грамотным человеком. Когда эти три компетенции будут приобретены, вы сможете использовать эти знания и навыки для развития других компетенций.

Цифровое письмо 
Профессор Университета Южного Миссисипи, доктор Сюзанна Макки-Уодделл концептуализировала идею цифровой композиции как способность интегрировать несколько форм коммуникационных технологий и исследований для лучшего понимания темы. [расплывчато] Цифровое письмо — это педагогика, которую все чаще преподают в университетах. Она сосредоточена на влиянии технологий на различные среды письма; это не просто процесс использования компьютера для записи. Педагоги, выступающие в пользу цифрового письма, утверждают, что это необходимо, потому что «технологии коренным образом меняют то, как пишется, доставляется и воспринимается». Цель обучения цифровому письму состоит в том, чтобы учащиеся могли повысить свою способность производить актуальный высококачественный продукт, а не просто стандартную академическую работу.

Одним из аспектов цифрового письма является использование гипертекста или LaTeX. В отличие от печатного текста, гипертекст предлагает читателям изучать информацию нелинейным образом. Гипертекст состоит из традиционного текста и гиперссылок, по которым читатели могут перейти к другим текстам. Эти ссылки могут относиться к связанным терминам или концепциям (как в случае с Википедией), или они могут позволить читателям выбрать порядок, в котором они читают. Процесс цифрового письма требует от композитора принятия уникальных «решений относительно связывания и упущения». Эти решения «вызывают вопросы об ответственности автора перед [текстом] и его объективности».

На работе 
Закон 2014 года об инновациях и возможностях рабочей силы (WIOA) определяет навыки цифровой грамотности как деятельность по подготовке кадров. В современном мире ожидается, что сотрудники будут обладать цифровой грамотностью и полной цифровой компетенцией. Те, кто владеет цифровыми технологиями, с большей вероятностью будут экономически безопасны, поскольку многие рабочие места требуют рабочего знания компьютеров и Интернета для выполнения основных задач. Кроме того, цифровые технологии, такие как мобильные устройства, производственные пакеты и платформы для совместной работы, широко распространены на большинстве офисных рабочих мест и часто имеют решающее значение в повседневных задачах, поскольку сегодня многие рабочие места белых воротничков выполняются в основном с использованием указанных устройств и технологий. Многие из этих должностей требуют подтверждения цифровой грамотности для приема на работу или продвижения по службе. Иногда компании проводят собственные тесты для сотрудников или требуется официальная сертификация. Исследование роли цифровой грамотности на рынке труда ЕС показало, что люди с большей вероятностью будут трудоустроены, чем они более грамотны в цифровой форме.

По мере того, как технологии становятся более дешевыми и доступными, больше рабочих мест требует цифровой грамотности. Например, ожидается, что производители и розничные торговцы будут собирать и анализировать данные о производительности и рыночных тенденциях, чтобы оставаться конкурентоспособными. Строители часто используют компьютеры для повышения безопасности сотрудников.

В предпринимательстве 
Приобретение цифровой грамотности также важно, когда речь идет о создании и развитии новых предприятий. Появление всемирной паутины и цифровых платформ привело к появлению множества новых цифровых продуктов или услуг, которые можно покупать и продавать. Предприниматели находятся в авангарде этого развития, используя цифровые инструменты или инфраструктуру для доставки физических продуктов, цифровых артефактов или инновационных услуг в Интернете. Исследования показали, что цифровая грамотность для предпринимателей состоит из четырех уровней (базовое использование, применение, развитие и преобразование) и трех измерений (когнитивное, социальное и техническое). На самом низком уровне предприниматели должны иметь возможность использовать устройства доступа, а также базовые коммуникационные технологии для обеспечения баланса между безопасностью и информационными потребностями. По мере перехода к более высоким уровням цифровой грамотности предприниматели смогут осваивать более сложные цифровые технологии и инструменты и манипулировать ими, повышая поглощающую способность и инновационные возможности своего предприятия. Аналогичным образом, если малые и средние предприятия (МСП) обладают способностью адаптироваться к динамическим изменениям в технологиях, то они могут воспользоваться преимуществами тенденций, маркетинговых кампаний, а также общения с потребителями, чтобы создать больший спрос на свои товары и услуги и сервисы. Более того, если предприниматели обладают цифровой грамотностью, то онлайн-платформы, такие как социальные сети, могут еще больше помочь предприятиям получить обратную связь и привлечь внимание сообщества, которое потенциально может повысить эффективность их бизнеса, а также имидж бренда. В исследовательском документе, опубликованном в The Journal of Asian Finance, Economics and Business, содержится критический взгляд на то, что цифровая грамотность оказывает наибольшее влияние на результативность предпринимателей из МСП. Авторы предполагают, что их результаты могут помочь в разработке стратегий повышения эффективности для указанных предпринимателей из малого и среднего бизнеса, и утверждают, что их исследования показывают существенный вклад цифровой грамотности в развитие бизнеса и маркетинговых сетей. Кроме того, исследование показало, что предприниматели, владеющие цифровыми технологиями, могут общаться и выходить на более широкие рынки, чем предприниматели, не владеющие цифровыми технологиями, благодаря использованию платформ веб-управления и электронной коммерции, поддерживаемых анализом и кодированием данных. Тем не менее, для малых и средних предприятий существуют ограничения в использовании электронной коммерции. Некоторые из этих ограничений включают отсутствие технического понимания информационных технологий, высокую стоимость доступа в Интернет (особенно для жителей сельских / слаборазвитых районов) и другие ограничения.

Глобальное влияние 
Организация Объединенных Наций включила цифровую грамотность в свои Цели в области устойчивого развития на период до 2030 года в рамках тематического показателя 4.4.2, который поощряет развитие навыков цифровой грамотности у подростков и взрослых для облегчения образовательных и профессиональных возможностей и роста. Международные инициативы, такие как Глобальный совет по цифровой грамотности (GDLC) и Коалиция за цифровой интеллект (CDI), также подчеркнули необходимость и стратегии решения проблемы цифровой грамотности в глобальном масштабе. CDI под эгидой DQ Institute в 2019 году создал Общую структуру цифровой грамотности, навыков и готовности, которая концептуализирует восемь областей цифровой жизни (идентичность, использование, безопасность, эмоциональный интеллект, общение, грамотность и права), три уровня зрелости (гражданственность, креативность и конкурентоспособность) и три компонента компетентности (знания, отношения и ценности, а также навыки; или что, почему и как). Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) также работает над созданием, сбором, отображением и оценкой общих рамок цифровой грамотности во многих государствах-членах по всему миру.

Пытаясь сократить цифровой разрыв, 26 сентября 2018 года комитет сената США по международным отношениям принял закон, помогающий обеспечить доступ к интернету в развивающихся странах, посредством Закона о политике глобального цифрового доступа H.R.600. Само законодательство было основано на Законе о цифровом веке сенатора Марки, который впервые был внесен в сенат в 2016 году. Кроме того, сенатор Марки сделал заявление после того, как закон был принят сенатом: "Американская изобретательность создала интернет, и американское руководство должно помочь принесет свою мощь в развивающийся мир ", — сказал сенатор Марки. «Преодоление глобального цифрового разрыва может способствовать процветанию, укреплению демократии, расширению возможностей получения образования и вывести некоторых из самых бедных и уязвимых слоев населения мира из нищеты. Закон о цифровом разрыве — это пропуск в цифровую экономику 21 века, который связывает людей из развивающихся стран с самым успешным инструментом коммуникации и торговли в истории. Я с нетерпением жду совместной работы с моими коллегами над подписанием этого закона и над использованием возможностей интернета для помощи развивающимся странам».

Министр образования Филиппин Джесли Лапус подчеркнул важность цифровой грамотности в филиппинском образовании. Он утверждает, что сопротивление переменам — главное препятствие на пути улучшения национального образования в глобализированном мире. В 2008 году Лапус был занесен в Зал славы Certiport «Чемпионы по цифровой грамотности» за его работу, направленную на повышение цифровой грамотности.

В исследовании, проведенном в 2011 году программой «Южноафриканская лингвистика и прикладные языковые исследования», были выявлены некоторые студенты южноафриканских университетов относительно их цифровой грамотности. Было обнаружено, что, хотя для их курсов действительно требовалась некоторая цифровая грамотность, очень немногие студенты действительно имели доступ к компьютеру. Многим приходилось платить другим за то, чтобы печатать какую-либо работу, поскольку у них практически не было цифровой грамотности. Результаты показывают, что класс, невежество и неопытность по-прежнему влияют на любой доступ к обучению, которое может понадобиться студентам южноафриканских университетов.

См. также 
 Компьютерная грамотность
 Грамотность в использовании данных
 Медиаобразование
 Цифровая риторика
 Цифровые права

Примечания

Библиография 
 Vuorikari, R., Punie, Y., Gomez, S. C., & Van Den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model (No. JRC101254). Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp and https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model

Ссылки 
 http://www.digitalliteracy.gov/ Инициатива администрации Обамы, призванная служить ценным ресурсом для практиков, которые проводят обучение цифровой грамотности и предоставляют услуги в своих сообществах.
 http://www.digitalliteracy.org/ Информационный центр по передовой практике цифровой грамотности и цифровой интеграции со всего мира.
 http://www.digitalliteracy.us/ Справочное руководство для государственных педагогов по теме цифровой грамотности.

Информационное общество